Deeken ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Deeken (1932–2020), deutscher Jesuit 
 Annette Deeken (* 1954), deutsche Journalistin und Professorin 
 Richard Deeken (1874–1914), deutscher Kolonialpolitiker und Schriftsteller 
 Uwe Deeken (1941–2018), deutscher Theatergründer und Intendant

Siehe auch:
 Deken
 Deeke